Rivalier von Meysenbug ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Rivalier von Meysenbug (1779–1847), deutscher Politiker
 Wilhelm Rivalier von Meysenbug (1813–1866), deutscher Diplomat und Politiker